Bockau steht für

 Bockau, Gemeinde im Erzgebirgskreis in Sachsen 
 Große Bockau, Nebenfluss der Zwickauer Mulde im Westerzgebirge, Sachsen 
 Kleine Bockau Nebenfluss der Großen Bockau
 Bockau (Elbe), Nebenfluss der Elbe im Landkreis Meißen, Sachsen